Кортни Дауволтер (; род. 13 февраля 1985, Миннесота, США) — американская бегунья на сверхмарафонские дистанции, легкоатлетка.

Ранние годы 
Родилась 13 февраля 1985 года в Миннесоте. В седьмом классе начала заниматься лыжами и бегом. В колледже участвовала в соревнованиях по северным дисциплинам, что помогло ей завоевать чемпионский титул штата по кроссу. Благодаря этой победе она получила грант на обучение в Денверском университете. После окончания университета стала принимать участие в шоссейных марафонах, а позже открыла для себя и бег на сверхмарафонские дистанции.

Сверхмарафонский бег 
В 2016 году Кортни установила рекорд трассы на 100-километровом пробеге  и выиграла 100 миль Run Rabbit Run с преимуществом в 75 минут над вторым местом. Она также выиграла его в 2017, хотя и временно ослепла в самом конце дистанции. На протяжении последних 12 миль ей пришлось проходить через технически сложную часть дистанции, полную камней, поворотов и других препятствий

В 2018 Кортни выиграла Вестерн Стейтс, финишировав за 17 часов 27 минут. Участвовала в марафоне Big Dog’s Backyard Ultra и финишировала второй в общем зачете, пробежав 67 кругов и установив рекорд для женщин 279,268 миль. Также она финишировала в забеге  со временем 2 дня, 9 часов и 59 минут, быстрее всех мужчин, обогнав своего преследователя более чем на 10 часов.

В 2019 году стала победителем Монблан Ультратрейла, финишировав за 24 часа 34 минуты.

В 2020 году Кортни побила свой же рекорд на Big’s Backyard Ultra, пробежав 68 кругов за 56 часов 52 минуты. Она пробежала 283,3 мили.

Достижения

Примечания

Ссылки 

Сверхмарафонцы США
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Миннесоте
Родившиеся в США
Родившиеся 13 февраля
Родившиеся в 1985 году
Марафонцы США
Легкоатлеты США
Легкоатлеты по алфавиту